Występy w europejskich pucharach liechtensteinskiego klubu piłkarskiego FC Vaduz.

Wykaz spotkań pucharowych

1992–2000

2001–2020

2021–

Bibliografia 
 

FC Vaduz
Liechtensteińskie kluby piłkarskie w europejskich pucharach